Mallotus má více významů.

 Ošarka (Mallotus) – rod rostlin z čeledi pryšcovité
 Huňáček (Mallotus) – monotypický rod ryb z čeledi koruškovití

Externí odkazy